Жюгляр ():
 Жюгляр, Клеман (1819-1905) — французский врач и статистик, придумал циклы Жюгляра.
  (1738-1824) - французский политик, депутат Законодательного собрание Франции (1791).